Людвиг Адамович:
 Адамович, Людвиг Флорианович (1823—1887) — русский военный врач, доктор медицины.
 Адамович, Людвиг Эрнест (1884—1943) — лютеранский священнослужитель, латвийский государственный деятель.